Miejscowości w Australii:
 Mount Pleasant – miejscowość w stanie Australia Południowa
Miejscowości w USA:
 Mount Pleasant – miejscowość w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Mount Pleasant – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Mount Pleasant – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Mount Pleasant – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Mount Pleasant – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cabarrus
 Mount Pleasant – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Mount Pleasant – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Mount Pleasant – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Charleston
 Mount Pleasant – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Maury
 Mount Pleasant – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Titus
 Mount Pleasant – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Sanpete
 Mount Pleasant – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Mount Pleasant – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
Gminy w USA:
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Searcy
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Whiteside
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Atchison
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Labette
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wabasha
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Scotland
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Adams
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Washington
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green
 Mount Pleasant (ang. Mount Pleasant Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Racine
W Wielkiej Brytanii:
 Mount Pleasant (Spennymoor) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Mount Pleasant (Stockton-on-Tees) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
Na Falklandach:
 Mount Pleasant (baza wojskowa) – baza wojskowa Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii (RAF Military Base)